Anil Mehta – direttore della fotografia, regista e sceneggiatore indiano
 Bejun Mehta – cantante lirico statunitense
 Deepa Mehta – regista indiana
 Ketan Mehta –  regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano
 Mehli Mehta – violinista e direttore d'orchestra indiano
 Shekhar Mehta – pilota di rally keniota 
 Zarin Mehta – direttore d'orchestra indiano
 Zubin Mehta – direttore d'orchestra indiano